В списке приведены президенты Совета кантонов — верхней палаты Федерального собрания Швейцарии.

 РДП — Радикально-демократическая партия Швейцарии
 ХДНП — Христианско-демократическая народная партия Швейцарии
 СДП — Социал-демократическая партия Швейцарии
 ЛП — Либеральная партия Швейцарии
 ШНП — Швейцарская народная партия
 СДП. Либералы — Свободная демократическая партия. Либералы

См. также 
 Совет кантонов Швейцарии
 Список президентов Национального совета Швейцарии

Ссылки 
 Список президентов Совета кантонов

Государственное устройство Швейцарии
Списки персоналий Швейцарии